Gliceria – forma femminile del nome proprio Glicerio.
 Gliceria di Eraclea, martire cristiana, morta nel 177
 Glyceria – genere di piante delle graminacee.

Pagine correlate
Glicera

Altri progetti